een vrouw of man die een striptease uitvoert
Draadstriptang, een stuk gereedschap om elektrische bedrading van de isolatie te ontdoen
Verfstripper, een stuk gereedschap om oude verflagen te verwijderen
The Stripper, een film uit 1963